Вы́дра:

 Выдра — вид хищных млекопитающих семейства куньих.
 Выдра — деревня в Волотовском районе Новгородской области России.
 Выдра — село, Бродовский район Львовской области.
 Выдра — приток Десны
 Выдра — приток Котоджи
 Выдра — приток Лебяжьей
 Выдра — приток Туры
 Выдра — приток Сожа
 Выдра — бронированная колёсная машина ВДВ
 Выдра — архитектурный термин
 Выдра — отход металла в процессе прошивки

Фамилия 
 Выдра, Вацлав (1876—1953) — чехословацкий актёр, режиссёр.
 Выдра, Вацлав (младший) (1902—1979) — чехословацкий актёр, режиссёр.
 Выдра, Доминик (род. 1994) — австрийский футболист.
 Выдра, Каролина (род. 1981) — польская модель и актриса.
 Выдра, Марек (род. 1975) — чешский кёрлингист.
 Выдра, Матей (род. 1992) — чешский футболист.